Juan Ibarra puede hacer referencia a:

 Juan Felipe Ibarra, militar y político argentino;
 Juan Ibarra, periodista mexicano;
 Juan Ibarra, militar y político peruano.